Борел () може да се односи на следеће личности:
 Емил Борел (1871–1956), француски математичар
 Арман Борел (1923–2003), швајцарски математичар
 Жак Борел, француски књижевник
 Габријел Борел, француски дизајнер авиона

Борел из Аусоне (у. 820), први гроф од Сердање
Борел II од Барселоне (у. 992), гроф од Барселоне
Рамон Борел, гроф од Барселоне, гроф од Барселоне, Ђирона и Аусона од 992.
Андреа Борел (р. 1963), кубанска кошаркашица
Фредерико Борел Гарсија (у. 1936), шпански републички ратник у Шпанском цивилном рату
Франсиско Мора и Борел, каталонско-амерички свештеник из 19. века
Хенри Перигал Борел (1795-1851), британски нумизматичар
Џони Борел (р. 1980), британски музичар, члан групе Рејзорлајт
Џозеф Борел (р. 1947), шпански политичар, бивши председник Европског парламента
Лазаро Борел (р. 1972), кубански спортиста
Пере Борел дел Казо (1835-1910), каталонски сликар

Борел може да се односи и на следеће појмове:
 Борелова алгебра, која оперише над Бореловим скуповима, названа по Емилу Борелу; такође:
 Борелова мера, мера у Бореловој алгебри
 Борелова подгрупа, у теорији алгебарских група, названа по Арману Борелу
 Борел (кратер), месечев кратер